Ел Муертито има више значења:

 Ел Муертито (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Муертито (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Муертито (Виља Гарсија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику